Itome – ninfa che, insieme alla sorella Neda, avrebbe allevato Giove
 Itome – monte della Messenia, alto circa 800 metri s.l.m. sulla cui sommità fu costruita una potente fortezza durante la prima guerra messenica (VIII secolo a.C.)
 Itome – fortezza della Tessaglia occidentale che sorgeva sopra una ripida erta alle pendici del Pindo